Kyrkoby kan syfta på:

 Kyrkoby – den by, på vilkens mark sockenkyrkan anlagts, särskilt i Svenskfinland, se Kyrkby
 Kyrkoby, Staffanstorps kommun – en småort i Staffanstorps kommun
 Kyrkobyn, Kungsbacka kommun – tre närliggande småorter i Släps socken Kungsbacka kommun
 Kyrkobyn, Vesilax kommun – kyrkoby i Vesilax
 Helsinge kyrkoby – en stadsdel i Vanda stad Finland
 Kyrkoby, Eckerö – en by i Eckerö på Åland

Se även
 Kyrkby
 Kyrkeby
 Kyrkebyn
 Kyrkbyn